Pamouktchii peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Памукчии) :
Pamouktchii, village bulgare de l'obchtina de Novi pazar, situé dans l'oblast de Choumen ;
Pamouktchii, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.